Джорджио дель Карретто (; 1280, Финале — 1359, Финале) — маркграф марки Ди Финале, маркграф Ноли из династии Дель Карретто.

Биография 
Джорджио дель Карретто был сыном Антонио дель Карретто и Андреола ди Фиески. Джорджио со своими братьями унаследовали от предков принадлежность к партии гибеллинов. Из-за этого были вынуждены покинуть Геную находящуюся под контролем Роберта Анжуйского. В 1321 году армия гибеллинов осадила город Ноли с суши и моря. Генуэзский флот под командованием Пьетро Гуано пытался разблокировать город но потерпел поражение. Дель Карретто приняли капитуляцию Ноли 6 февраля 1322 года. 
13 февраля 1324 года, в Ноли Джорджио дель Карретто и его брат Энрико подписали соглашение с коммуной Савона: жителям марки Финале были полностью освобождены от таможенных пошлин за товары, которые они ввозили в Савону. В 1341 году Джорджио дель Карретто напал на Альбенгу. Генуэзский додж Симоне Бокканегра отправил флот под предводительством Джованни де Мари. Генуэзцы призвали на переговоры в Геную Джорджио дель Карретто, во время которых 31 августа 1341 года пленили его. Джорджио посадили в подземелье, где он был заперт в деревянной клетке. Папа Климент VI безуспешно пытался с помощью епископа Акви освободить дель Карретто. В 1344 году, воспользовавшись восстанием в Генуе, при поддержке Дженовезе Центуриона Каттанео, Джорджио дель Карретто удалось бежать.  3 мая 1345 года между новым дожем Джованни де Мурта и Джорджио дель Карретто был подписан мир. В 1347 году Джорджио со своими братьями принимал участие в военной экспедиции генуэзцев на Корсику. В 1355 году император Карл IV предоставил инвеституру для дель Карретто. Умер Джорджио дель Карретто в 1359 году в Генуе.

Семья 
Антонио I дель Карретто был женат на Леоноре Фиески 
У них было пятеро детей:
Лаззарино — маркиз Савоны и Ди Финале
 Карло  
 Энричетто — умер до 1385
 Антонио
 Пьетро .

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 A. Peano Cavasola,Il castello di Lancillotto. La storia europea di Castel Gavone, Centro Storico del Finale, 2004
 Storia di Finale, Daner Edizioni, Savona 1998
 G. B. Moriondo, Monumenta Aquensia, II, Taurini 1790, Addenda, nn. 160 coll. 675-82; 172 coll. 689-91; 200 col. 708;

Ссылки 
 Генеалогия семьи Дель Карретто
 Джорджио дель Карретто
 Дель Карретто

Дель Карретто
Маркграфы Савоны
Маркграфы Финале
Правители Европы XIV века
Персоналии:Савона